A Krypto, a szuperkutya (eredeti cím: Krypto the Superdog) amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a Warner Bros. készített, és 2005. március 25. és 2006. december 15. között sugározták az amerikai televízióadók, a Kids' WB és a Cartoon Network.

Történet 
Mivel a Krypton bolygót meg akarják semmisíteni, ezért Superman apja Jor-El betesz az űrhajóba egy Krypto nevű fehér kutyát aki épp a föld felé tart de Krypto tönkretesz mindent és ezért az űrhajóval a Földre került.

Szereplők 
 Krypto a szuperkutya – Molnár Levente
 Steaky – Dányi Krisztián
 Kevin Whitney – Császár András
 Andrea Sussman – Kiss Bernadett
 Mechanikat – Gardi Tamás
 Snooky Wookums – Czető Zsanett
 Ignatius – Pálfai Péter
 Ace a denevérkutya – Törköly Levente
 Brainy Barker – Koffler Gizi
 Bulldog – Fehér Péter
 Tail Terrier – Hamvas Dániel
 Mammoth Mutt – Turóczi Izabella
 Tusky Husky – Németh Gábor
 Hot Dog – Csuha Lajos
 Paw Pooch – Bolla Róbert
 Isis – Agócs Judit
 Kevin mamája – Lázár Erika
 Kevin papája – Vári Attila
 Melanie Whitney – Pekár Adrienn

Epizódok

Források 
 

2005-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2005-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Kanadai rajzfilmsorozatok
Szituációs komédiák
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
2006-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok
2006-ban befejezett kanadai televíziós sorozatok